Archeologische vondst in Europa